Plaats in Indonesië
 Mrican (Sragi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Mrican (Jenangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Mrican (Mojoroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java